Desa Kampungbaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kampungbaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,02), Jawa Timur, 
 Desa Kampungbaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 112,16), Jawa Timur, 
 Desa Kampungbaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 112,28), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar